Richard Neudecker ist der Name folgender Personen:

* Richard Neudecker (Archäologe) (* 1949), deutscher Archäologe
 Richard Neudecker (Fußballspieler) (* 1996), deutscher Fußballspieler